Не́льсон Рафаэ́ль Куэ́вас Амари́лья (; родился 10 января 1980 года в Асунсьоне, Парагвай) — парагвайский футболист, вингер. Участник чемпионатов мира 2002 и 2006 годов в составе сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Куэвас начал карьеру в клубе низшего дивизиона парагвайского чемпионата, «Атлетико Тембетари». В 1998 году он перешёл в аргентинский «Ривер Плейт», в составе которого он 5 раз выиграл чемпионат Аргентины. Также он запомнился фанатам команды благодаря его голам в дерби против «Бока Хуниорс». В 2003 году он перешёл на правах аренды в китайский «Гуйчжоу Жэньхэ». С новой командой он занял второе место в чемпионат Китая, после чего вернулся в Аргентину.

В 2005 году Нельсон перешёл в мексиканскую «Америку», которая тут же отдала его в аренду «Пачуке», в составе которой он выиграл чемпионат Мексики в сезоне Клаусуры 2006. После победы в мексиканкой Примере Куэвас вернулся в «Америку». Столичный клуб отпустил полузащитника на просмотр в английский «Портсмут». После окончания просмотра руководство «Портсмута» и «Блэкберн Роверс» пыталось подписать Куэваса, но в результате парагваец вернулся на родину в «Либертад». С новым клубом Нельсон стал чемпионом в своем первом сезоне.

Летом 2008 года Куэвас заключил контракт с бразильским «Сантосом», но уже 15 января 2009 года соглашение было расторгнуто. Новой командой Нельсона стал чилийский «Универсидад де Чили», с которым полузащитник выиграл свой восьмой чемпионат.

Сезон 2009/2010 Нельсон провел в стане «Олимпии». После этого Куэвас выступал за испанский «Альбасете», мексиканскую «Пуэблу», «Серро Портеньо» и «Спортиво Лукеньо», но нигде не задерживался надолго.

В 2012 году Куэвас подписал контракт с клубом «Депортиво Карапегуа». 30 июля в матче против «Соль де Америка» он дебютировал в новой команде. 29 августа в поединке против своего бывшего клуба «Либертада» он забил свой первый гол за клуб.

Завершил карьеру в 2013 году из-за травмы колена.

Международная карьера 
В июне 1999 года в матче против сборной Боливии Куэвас дебютировал в сборной Парагвая. В 2002 году он в составе национальной команды поехал на Чемпионат Мира. На турнире он дважды забил в матче против сборной Словении, тем самым обеспечив выход сборной в 1/8 соревнований.

В 2006 году Нельсон вновь поехал на Мундиаль. В Германии его команда не смогла выйти из группы, а сам Куэвас принял участие в последнем матче группового этапа против сборной Тринидада и Тобаго в котором забил гол.

Личная жизнь 
Мать Куэваса Нидия Амарилья является его агентом, что является редким явлением в футбольном мире. Супруга Нельсона Алисия Рамирес родила ему сына Энцо Рафаэля в 2008 году.

Достижения

Клубные 
 «Ривер Плейт»
  Чемпионат Аргентины по футболу — Апертура 1999/2000
  Чемпионат Аргентины по футболу — Клаусура 1999/2000
  Чемпионат Аргентины по футболу — Клаусура 2001/2002
  Чемпионат Аргентины по футболу — Клаусура 2002/2003
  Чемпионат Аргентины по футболу — Клаусура 2003/2004

 «Пачука»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2006

 «Либертад»
  Чемпионат Парагвая по футболу — Апертура 2008

 «Универсидад де Чили»
  Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2009

Личные 
 Рекордсмен сборной Парагвая по количеству голов на чемпионатах мира: 3 гола

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на Transfermarkt
 Football Database Provides Profile and Stats for Nelson Cuevas
 Профиль игрока на mediotiempo

Игроки сборной Парагвая по футболу
Футболисты Парагвая
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Альбасете»